Стивен Хагер (, род. , ) — американский , , , кинематографист, контркультурный активист.

Молодость и начало карьеры 
Когда Стивен учился в старших классах, он основал своё первое издание — юмористический журнал The Captain Crunch Courier, выпускавшийся при помощи ксерокса. Два года спустя, в бытность свою студентом, Стивен создал ежемесячную газету The Tin Whistle, представленную в четырёх вузах центрального Иллинойса. В 1969 году Хагер посетил первый фестиваль в Вудстоке.

Получив высшее образование, Стивен переезжает в Нью-Йорк, где работает в нескольких журналах, прежде чем получить место репортёра в New York Daily News. В это время он начинает исследовать зарождающийся в Южном Бронксе хип-хоп. Его первая статья об этой субкультуре публикуется на обложке Village Voice и становится первым упоминанием хип-хопа в прессе. Также Стивен Хагер написал сценарий культового ныне фильма о хип-хопе «Бит Стрит».

High Times 
В 1988 г. Стивен Хагер нанят в качестве редактора журнала High Times. Важным шагом нового редактора становится изгнание со страниц журнала кокаина и героина. Хагер концентрируется исключительно на культивации марихуаны и конопляном активизме. Хагер становится первым человеком, предоставившим своё издание для публикации работ Джека Херера.
Под руководством Хагера создан Cannabis Cup — ежегодное соревнование сортов каннабиса, проводимое в Амстердаме. Вплоть до мая 2017 Стивен Хагер был почётным редактором High Times и продолжал руководить как журналом, так и соревнованиями Cannabis Cup, которые в последние годы проводились в США.

Библиография 
Стивен Хагер написал несколько книг. Первая из них, Hip Hop, выпущена в 1984 году издательством St. Martins' Press. Затем последовало обозрение нью-йоркской клубной сцены Art After Midnight, где исследовалось влияние клубной культуры на артистов. Полный текст этого труда включён в третью книгу Хагера The Octopus Conspiracy and Other Vignettes of the Counterculture: From Hippies to High Times to Hip-Hop and Beyond.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала High Times
 Блог Хагера в wordpress.com
 Интервью Стивена Хагера на портале Частный Корреспондент

Персоналии:Конопля
Репортёры
Сценаристы США